Слободан Шкеровић може бити:
 Слободан Шкеровић (Цетиње, 1913 — Београд, 1941), члан СКОЈ, убијен у Бањичком логору.
 Слободан Шкеровић (Београд, 1954), уметник, један од најзначајнијих песника београдског Новог таласа и стваралаца данашњег сигнализма.
 Гимназија „Слободан Шкеровић“ у Подгорици, основана 1907. као Нижа државна гимназија. Данашње име носи од 1960. године.

Референце